Skid Row:

 Skid Row — американская рок-группа, играющая в стиле глэм-метал.
 Skid Row — дебютный студийный альбом американской группы Skid Row
 Skid Row — ирландская блюз-роковая группа.